Offmann oder Offman ist der Name von:

 Israel Offmann (1925–2018), Person des Judentums in Bayern
 Karl Offmann (1940–2022), mauritischer Politiker
 Marian Offman (* 1948), Unternehmer und Kommunalpolitiker (SPD) in München